Марина Михайловна Родченкова (род. 30 июля 1961) — советская и российская бегунья на неолимпийских дистанциях лёгкой атлетики, трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике, заслуженный мастер спорта, чемпионка СССР по кроссу (1988), двукратная чемпионка мира в беге по шоссе в командном первенстве (1986, 1988), чемпионка мира по кроссу в командном первенстве (1988). В Москве регулярно проводится пробег на её призы.

Биография 
Выпускница факультета журналистики МГУ.

Ранее — капитан милиции, эксперт-криминалист ЭКЦ УВД ЗАО Москвы.

Работала в экспериментальной школе высшего спортивного мастерства по лёгкой атлетике «Москвич».

Уголовное дело 
В 2013 году была признана виновной и осуждена по статье статье 234 части 3 УК РФ «незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Суд первой инстанции приговорил её к полутора годам лишения свободы, но после кассационной жалобы срок заменили условным наказанием. Как гласят материалы уголовного дела, Марина Родченкова приобрела анаболические стероиды, активно используемые в профессиональном спорте: тестостерон-пропинат (общим весом 15 грамм), оксандролон (32,4 грамм) и метандиенон (10 грамм), которые, как пояснила сама Родченкова, она намеревалась в дальнейшем сбыть. Именно на этой попытке были задержаны её муж и предполагаемый покупатель товара — завербованный агент, бывший спортсмен А. И. Коновалов. При обыске у подследственной нашлись приготовленные для продажи вещества.

Семья 
Брат — Григорий Родченков, директор ФГУП «Антидопинговый центр» (2006—2015), член медицинского комитета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), информатор ВАДА.

Муж — Романов, Михаил Николаевич — старшина милиции, милиционер-кинолог ЦКС УВД САО Москвы, мастер спорта России по лёгкой атлетике, чемпион России 2001 года по марафонскому бегу, бронзовый призёр чемпионата МВД России по лёгкой атлетике 2000 года, победитель чемпионата МВД России 2004 года в общекомандном зачёте — 2 золотые, 2 серебряные медали.

Примечания

Ссылки 
 Криминальный допинг Григория Родченкова, «Руспрес», 11.04.2013.

Заслуженные мастера спорта СССР
Бегуны на длинные дистанции СССР
Бегуны по пересечённой местности СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Выпускники факультета журналистики МГУ